USS Ajax ist der Name von vier Schiffen der United States Navy:

USS Ajax (1869), in Dienst gestellt 1864 als USS Manayunk, umbenannt in Ajax 1869, außer Dienst gestellt 1898
USS Ajax (AG-15), ein Collier, in Dienst von 1898 bis 1925.
USS Ajax (SP-738), ein Forschungsschiff
USS Ajax (AR-6),  Reparaturschiff der Vulcan-Klasse

Ajax